Фундуклы — топоним:
 Фундуклы — прежнее название села Верхние Орешники в Белогорском районе Крыма.
 Фундуклы — река в Крыму, левый приток реки Зуя.